Mertendorf (Saksen-Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Mertendorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen